Die Topklasse 2015/16 war die sechste und letzte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga in ihrer Form seit 2010. Sie begann am 22. August 2015 und endete am 16. Mai 2016.

Meister wurden in der Samstagsstaffel der Excelsior Maassluis und in der Sonntagsstaffel die FC Lienden. In dieser Saison stiegen die jeweils sieben Teams der Samstags- und Sonntagsstaffel in die wiedergeschaffenen Tweede Divisie. Die Änderung des Ligasystems wurde in einer KNVB-Versammlung im Dezember 2014 genehmigt.

Somit wurden die Topklasse und Ligen darunter um eine Stufe herabgesetzt. Auch der Auf- und Abstieg zwischen der Tweede Divisie und Topklasse wurde ab der folgenden Saison wirksam. Ab der kommenden Saison trägt die Topklasse den Namen Derde Divisie und tritt als vierte Liga an.

Samstagsstaffel

Sonntagsstaffel

Spiel um Platz 7 

|}

Play-offs Meisterschaft 

|}

Relegation 
Teilnehmer waren jeweils das Team auf Platz 15, sowie die drei Periodensieger der drei Hoofdklassen (9 Teams). Die zehn Mannschaften spielten in Hin- und Rückspiel fünf Sieger aus, die 2016/17 in der Derde Divisie spielten, während die Verlierer in die Hoofdklasse mussten.

Samstag 

|}

Sonntag 

|}
 Damit stieg UDI '19 in die Derde Divisio 2016/17 auf, Sneek Wit Zwart war abgestiegen.

Siehe auch 
 Eredivisie 2015/16
 Eerste Divisie 2015/16

Weblinks 
 Topklasse soccerway.com
 Play-offs soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2015/16
Fußballwettbewerb in den Niederlanden